Die Deutsche Dreiband-Meisterschaft 2019/20 (DDM) war die 85. Ausgabe dieser Turnierserie und fand vom 2. bis 4. November 2019 in Bad Wildungen, Hessen statt.

Modus 
In der Gruppenphase spielen 16 Spieler in vier Gruppen (A–D) im (Round Robin) bis 30 Punkte mit Nachstoß. Die zwei Gruppenbesten ziehen in die Finalrunde (Viertelfinale) ein. Dort wird im KO-Modus bis 40 Punkte gespielt. Bei Gleichstand im Nachstoß erfolgt ein Penaltyschießen.

Teilnehmer

Turnierstatistik

Gruppenphase

Gruppen A/B

Gruppen C/D 

Quellen:

Finalrunde 

Quellen:

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Deutschen Meisterschaften 2019 Deutsche Billard-Union (DBU)
 Dreiband-Turnierseite (DBU)

Einzelnachweise 

1919
Karambolageveranstaltung 1919
Billardturnier in Bad Wildungen